Селимович:

 Селимович, Вахид (род. 1997) — люксембургский футболист, защитник.
 Селимович, Денис (род. 1979) – словенский футболист.
 Селимович, Меша (1910—1982) — боснийский писатель.

См. также